Борский сельский округ

Калининградская область 

 Борский сельский округ Гвардейского района (до 2008 года)

Кировская область 

 Борский сельский округ Афанасьевского района